Pedemonte désigne :
 Pedemonte, une commune italienne de la province de Vicence dans la région Vénétie en Italie.
 Le Pedemonte, une région du Tessin en Suisse.

Homonymie de toponyme